Urh hat folgende Bedeutungen:
 ein slowenischer Vorname, siehe Ulrich#Varianten
 Primož Urh-Zupan (* 1983), ehemaliger slowenischer Skispringer
 Zala Urh (* 2002), slowenische Schachspielerin

URh steht für:
 Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein

URH steht für:
 Universal Radio Hacker eine Software zur Analyse von Funkprotokollen

urh steht für:
 Urhobo (ISO-639-3-Code), edoide Sprache in Nigeria

Abkürzung